Malmesbury (Wiltshire), een plaats in Engeland
Malmesbury (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika